En psychologie et en économie, le cadrage est la façon de présenter une décision.
 Concernant la photographie, le cinéma, la télévision, la vidéo, le cadrage désigne l'opération qui consiste à délimiter le champ de la prise de vues.

Voir aussi : cadre, encadrement